Анастасиевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Краснодарский край 
 Анастасиевское сельское поселение — входит в Славянский район

Ростовская область 
 Анастасиевское сельское поселение — входит в Матвеево-Курганский район